Tu verras peut faire référence à :

Littérature
 Tu verras, un roman de Nicolas Fargues publié en  aux éditions P.O.L.

Musique
 Tu verras, un album de Claude Nougaro, paru en avril 1978 sous le label Barclay.
 Tu verras, l'adaptation française par Claude Nougaro de la chanson brésilienne de Chico Buarque, O Que Será?, parue en 1978.

Voir aussi
 Tu verras Montmartre !, une chanson écrite par Lucien Boyer sur une musique de Charles Borel-Clerc, et enregistrée en 1923.
 Un jour tu verras, une chanson écrite par Marcel Mouloudji, et composée par Georges van Parys en 1954.
 Un jour tu verras..., un roman policier de Mary Higgins Clark publié en 1993.